Borchgrevink ist der Familienname folgender Personen:

 Aage Storm Borchgrevink (* 1969), norwegischer Schriftsteller und Literaturkritiker
 Carsten Egeberg Borchgrevink (1864–1934), norwegischer Naturforscher
 Finn Borchgrevink (* 1959), norwegischer Kanute
 Melchior Borchgrevinck (um 1570–1632), dänischer Komponist
 Ridley Yngvar Borchgrevink (1898–1981), norwegischer Grafiker und Tiermaler

Siehe auch:
 Borchgrevinck
 Borchgrevink-Gletscher
 Borchgrevink-Küste
 Borchgrevink-Nunatak